Cette liste des footballeurs recordmans de buts avec leur sélection nationale regroupe les meilleurs buteurs des 211 sélections nationales affiliées à la FIFA.

Seuls les matchs reconnus par la FIFA y sont comptabilisés.

Classement 
Ce tableau présente le classement des meilleurs buteurs en sélection nationale.

Les joueurs encore en activité en équipe nationale sont inscrits en caractères gras.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des meilleurs buteurs en sélection nationale de football
 Liste des footballeurs recordmans des sélections dans leurs pays
 Liste des footballeurs les plus capés en équipe nationale

Liste de footballeurs par sélection nationale